Футбольная Конференция Англии 1994/95 — 16-й сезон Футбольной Конференции Англии.

В Футбольной Конференции играют как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Футбольная Конференция является пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже Премьер-лиги и трех дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Футбольной Конференции выходит в Третий дивизион Футбольной лиги.

Вышедшие и вылетевшие команды 
Пришедшие команды
 Фарнборо Таун (из Южной Футбольной лиги)
 Стивенидж Боро (из Истмийской лиги)

Выбывшие команды
 Слау Таун (в Истмийскую лигу)
 Уиттон Альбион (в Северную Премьер-лигу)

Турнирная таблица 

1 «Маклсфилд Таун» не вышел в Футбольную лигу, потому что не отвечал требованиям лиги.

2 «Йовил Таун» был оштрафован на 1 очко.

Ссылки 
 Официальный сайт

1994
Англия-5
Англия-5
Спорт в Великобритании в 1994 году
Спорт в Великобритании в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995